Anchorage Island kan syfta på följande:

 Anchorage Island, Antarktis, en ö i Antarktis
 Anchorage Island, Nunavut, en ö i Kanada